Johannes Müller puede hacer referencia a:

Johann Müller Regiomontano (1436 - 1476), astrónomo y matemático alemán
Johannes Müller (1801 - 1858), médico alemán
Johannes Müller Argoviensis (1828 - 1896), botánico suizo